{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (57601) - || 2001 TY96 ||14 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (57602) - || 2001 TA102 ||15 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (57603) - || 2001 TM102 ||15 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (57604) - || 2001 TF105 ||13 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (57605) - || 2001 TA106 ||13 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (57606) - || 2001 TU110 ||14 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (57607) - || 2001 TZ110 ||14 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (57608) - || 2001 TY114 ||14 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (57609) - || 2001 TD116 ||14 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (57610) - || 2001 TK116 ||14 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (57611) - || 2001 TM116 ||14 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (57612) - || 2001 TY116 ||14 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (57613) - || 2001 TC124 ||12 oktober 2001 || NEAT
|-
| (57614) - || 2001 TY125 ||12 oktober 2001 || NEAT
|-
| (57615) - || 2001 TJ133 ||12 oktober 2001 || NEAT
|-
| (57616) - || 2001 TV137 ||14 oktober 2001 || NEAT
|-
| (57617) - || 2001 TV139 ||10 oktober 2001 || NEAT
|-
| (57618) - || 2001 TN142 ||10 oktober 2001 || NEAT
|-
| (57619) - || 2001 TJ147 ||10 oktober 2001 || NEAT
|-
| (57620) - || 2001 TV147 ||10 oktober 2001 || NEAT
|-
| (57621) - || 2001 TN151 ||10 oktober 2001 || NEAT
|-
| (57622) - || 2001 TY151 ||10 oktober 2001 || NEAT
|-
| (57623) - || 2001 TB153 ||10 oktober 2001 || NEAT
|-
| (57624) - || 2001 TZ157 ||10 oktober 2001 || NEAT
|-
| (57625) - || 2001 TJ158 ||10 oktober 2001 || NEAT
|-
| (57626) - || 2001 TE165 ||15 oktober 2001 || NEAT
|-
| (57627) - || 2001 TO168 ||15 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (57628) - || 2001 TR168 ||15 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (57629) - || 2001 TY168 ||15 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (57630) - || 2001 TY171 ||14 oktober 2001 || LONEOS
|-
| (57631) - || 2001 TK179 ||14 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (57632) - || 2001 TB182 ||14 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (57633) - || 2001 TJ182 ||14 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (57634) - || 2001 TR182 ||14 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (57635) - || 2001 TF183 ||14 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (57636) - || 2001 TT187 ||14 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (57637) - || 2001 TH189 ||14 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (57638) - || 2001 TL190 ||14 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (57639) - || 2001 TO190 ||14 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (57640) - || 2001 TC191 ||14 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (57641) - || 2001 TW191 ||14 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (57642) - || 2001 TH196 ||14 oktober 2001 || NEAT
|-
| (57643) - || 2001 TV199 ||11 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (57644) - || 2001 TV201 ||11 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (57645) - || 2001 TK202 ||11 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (57646) - || 2001 TO202 ||11 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (57647) - || 2001 TL203 ||11 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (57648) - || 2001 TM203 ||11 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (57649) - || 2001 TG210 ||13 oktober 2001 || NEAT
|-
| (57650) - || 2001 TH217 ||14 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (57651) - || 2001 TQ218 ||14 oktober 2001 || LONEOS
|-
| (57652) - || 2001 TR224 ||14 oktober 2001 || NEAT
|-
| (57653) - || 2001 TE226 ||14 oktober 2001 || NEAT
|-
| (57654) - || 2001 TL226 ||14 oktober 2001 || NEAT
|-
| (57655) - || 2001 TU228 ||15 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (57656) - || 2001 TG229 ||15 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (57657) - || 2001 TF230 ||15 oktober 2001 || NEAT
|-
| (57658) Nilrem || 2001 UJ1 ||17 oktober 2001 || M. Ory
|-
| (57659) - || 2001 UP4 ||18 oktober 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| (57660) - || 2001 UY6 ||18 oktober 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| (57661) - || 2001 UQ12 ||24 oktober 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| (57662) - || 2001 UJ13 ||24 oktober 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| (57663) - || 2001 UA15 ||24 oktober 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| (57664) - || 2001 UY17 ||26 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (57665) - || 2001 UL24 ||18 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (57666) - || 2001 UW24 ||18 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (57667) - || 2001 UN25 ||18 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (57668) - || 2001 UM27 ||18 oktober 2001 || NEAT
|-
| (57669) - || 2001 UO29 ||16 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (57670) - || 2001 UB30 ||16 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (57671) - || 2001 UN31 ||16 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (57672) - || 2001 UA33 ||16 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (57673) - || 2001 UY33 ||16 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (57674) - || 2001 UD35 ||16 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (57675) - || 2001 UG36 ||16 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (57676) - || 2001 UR36 ||16 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (57677) - || 2001 UT41 ||17 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (57678) - || 2001 UL44 ||17 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (57679) - || 2001 UD46 ||17 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (57680) - || 2001 UW47 ||17 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (57681) - || 2001 UJ48 ||17 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (57682) - || 2001 UO48 ||17 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (57683) - || 2001 UK53 ||17 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (57684) - || 2001 UG58 ||17 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (57685) - || 2001 UK58 ||17 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (57686) - || 2001 UL65 ||18 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (57687) - || 2001 UL66 ||18 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (57688) - || 2001 UH73 ||17 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (57689) - || 2001 UM73 ||17 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (57690) - || 2001 UA74 ||17 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (57691) - || 2001 UH74 ||17 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (57692) - || 2001 UG75 ||17 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (57693) - || 2001 UD76 ||17 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (57694) - || 2001 UU76 ||17 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (57695) - || 2001 UK77 ||17 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (57696) - || 2001 UH83 ||20 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (57697) - || 2001 UJ83 ||20 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (57698) - || 2001 UC86 ||16 oktober 2001 || Spacewatch
|-
| (57699) - || 2001 US88 ||16 oktober 2001 || NEAT
|-
| (57700) - || 2001 US93 ||19 oktober 2001 || NEAT|}

Planetoïdenlijsten